Slovo Inkubace (z latinského incubare ležet na) má různé významy:

biologie
 inkubace vejce – proces zahřívání např. ptačích vajec před vylíhnutím
 vývoj buněčných nebo bakteriálních kultur v teplém prostředí – inkubátor (biologie)

medicína
 období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci – inkubační doba

historie
 spánek na podlaze antického chrámu

přenesený význam
 podnikatelský inkubátor – vytváření zázemí pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků

Související články 

 Inkubátor

Externí odkazy